Ро́нальд Ро́бертсон (, 25 сентября 1937, Брэкенридж, штат Пенсильвания, США — 4 февраля 2000, Фаунтэйн Вэлли, штат Калифорния, США) — фигурист из США, серебряный призёр зимней Олимпиады 1956 года, серебряный призёр чемпионатов мира (1955, 1956 годов), серебряный призёр чемпионатов США (1953, 1956 годов), бронзовый призёр чемпионата США (1954) в мужском одиночном катании.

Биография 
Дебютировал на чемпионате мира 1953 года (4-е место). Тренировался у Густава Люсси
По окончании любительской карьеры 1956 году перешёл в профессионалы и выступал в «Ice Capades». Снимался на телевидении. В 1950-х имел длительные отношения с актёром Табом Хантером. Скончался в 2000 году от осложнения  после пневмонии.

Спортивные достижения

Примечания 

Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1956 года
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом